

Niemcy 
 Buchenberg – dzielnica Schönsee
 Buchenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Buchenberg – wzgórze w Huy (pasmo w Niemczech)

Osoby 
 Wolfram Buchenberg – niemiecki kompozytor